Elkhan Astanov(Shymkent, 21 de maio de 2000) é um meia cazaque que atua como meia pelo Football Club Ordabasy e pela seleção cazaque.

Carreira
Astanov estreou profissionalmente em 2019, e fez seu primeiro gol em 2021, mesmo ano de sua estreia pela seleção cazque na Liga das Nações.

Futebolistas do Cazaquistão
Futebolistas do Football Club Ordabasy
Naturais de Shymkent